Иван Афанасьевич Шевченко (30 декабря 1901, с. Александрова № 4, Екатеринославская губерния — 17 апреля 1980, г. Москва) — советский военачальник, генерал-майор (31 марта 1943), участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Служил:

 в Рабоче-крестьянской Красной армии с сентября 1922 по сентябрь 1925 года и с июля 1941 года;
 с сентября 1925 года в военизированной стрелковой охране НКПС;
 с января 1932 по июль 1941 года в войсках ОГПУ (НКВД).

Образование 
 1924 год — слушатель 3-х Кронштадтских пехотных командных курсов (не окончил);
 1927 год — Школа усовершенствования комсостава стрелковой охраны НКПС (ШУКС) в Москве;
 1930 год — 3-х месячные курсы переподготовки при Школе усовершенствования комсостава стрелковой охраны НКПС (ШУКС) в Москве:
 1931 год — 3-х месячные курсы ПВО в Ленинграде
 1935 год — Высшая пограничная школа НКВД в Москве
 1941 год — 2 курса Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

Великая Отечественна война 
Во время Великой Отечественной войны занимал должности:

 22 августа 1941 года — начальник штаба 99-й стрелковой дивизии 18-й армии;
 15 октября 1941 года — начальник штаба 383-й стрелковой дивизии 18 армии (участвовала в Ростовской наступательной операции)
 19 февраля 1942 года — вступил во временное командование 335-й стрелковой дивизией;
 9 сентября 1942 года — командир 417-й стрелковой дивизии 9-й армии.
 26 января 1943 года — заместитель командующего 9-й армии
 декабрь 1943 года — заместитель командующего 22-й армии и в этой должности находился до конца войны.

Его войска, будучи в составе 2-го Прибалтийского фронта, участвовали в Ленинградско-Новгородской, затем в Мадонской и Рижской операциях. С октября 1944 по апрель 1945 года армия принимала участие в блокаде группировки противника на Курляндском полуострове.

Послевоенные годы 
 с 3 сентября 1945 года — должность заместителя командующего войсками Таврического военного округа по вузам.
 с февраля 1946года — старший преподаватель кафедры общей тактики Военной академии им. М. В. Фрунзе.
 1953 г. — заместитель начальника высших академических курсов по учебной работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе.

В январе 1955 года уволен в запас.

Награды 
 2 ордена Красного Знамени;
 Орден Красной Звезды;
 Орден Кутузова II степени;
 Орден Богдана Хмельницкого II степен.

Примечания

Литература 
 Д. Ю. Соловьев.  Командиры дивизий Красной Армии 1941—1945 гг. Том 75
 Д. Ю. Соловьев.  Все генералы Сталина. Том 40. ISBN 9785042137150.

Примечания